Гу́став Кла́ус Во́льфганг Ше́фер (, 8 сентября 1988, Магдебург) — барабанщик, входящий в состав группы «Tokio Hotel».
Родился и вырос в Магдебурге. Открыл для себя музыку в 5 лет.«Раньше у отца было много записей Фила Коллинза, Эрика Клэптона и других. Я сидел под столом и барабанил в такт, пока папа слушал пленки»Со своим приятелем Георгом Листингом он познакомился с близнецами Каулитц, благодаря чему впоследствии они образовали поп-рок группу «Tokio Hotel».

Интересные факты 
 У Густава Шефера есть старшая сестра Франциска, которая старше его на 8 лет.
 Основными хобби музыканта являются музыка и барбекю/кулинария .
 Любимые группы: Metallica, Slipknot.
 15 июля 2009 года Густав был избит в немецком ночном клубе, в итоге на раны было наложено 36 швов.
 Имеет 6 татуировок: крылья на спине, звездный дождь на правой руке, якорь на правой руке, роза с датой рождения дочери на правой руке, текст песни и черепа на правой ноге.
 24 мая 2016 года Густав стал отцом. У него родилась дочь. Музыкант не афиширует имя и внешность ребенка.

Примечания

Ссылки 
 Густав на русскоязычном сайте Tokio Hotel

Музыканты Tokio Hotel